Henzing ist der Name folgender Orte:

 Henzing (Gemeinde Sieghartskirchen), Katastralgemeinde von Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Henzing (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft der Gemeinde St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich